Chaerophyllum sylvestre  puede referirse a la:
descrita por Bieb. en 1808 es la Chaerophyllum aureum L. 
descrita por ( L. )  en 1753 es la '' Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris de (L.) Hoffm.

Galería

Referencias